Tofa – area a governo locale (local government area) della Nigeria 
 Tofa (strumento musicale) – strumento musicale a fiato
 Dawakin Tofa – città della Nigeria appartenente allo Stato di Kano